Utrechtse Rugby Club, een rugbyclub in Utrecht, Nederland
Internationale Luchthaven Ürümqi Diwopu in China (IATA-luchthavencode)